Бачко́в — русская фамилия. Известные носители:

 Бачков, Николай Мефодиевич (1911—1996) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Бачков, Оганес Сергеевич (род. 1992) — армянский боксёр.
 Алга, Александр Егорович (1913—1977; до 1936 года фамилия по паспорту Бачков) — чувашский поэт, прозаик, драматург, литературный переводчик, критик.

См. также